Eigenbewegung bezeichnet verschiedene Bewegungen von Körpern und Signalen:
 Eigenbewegung (Astronomie), auf tatsächlichen Bewegungen beruhende scheinbare Bewegung an der Himmelskugel
 Eigenbewegung (Regelungstechnik), Bewegung eines Systems ohne Erregung von außen
 Brownsche Bewegung, thermisch getriebene Eigenbewegung von Teilchen
 Eigenbewegung eines Wirbelsturms, siehe Tropischer Wirbelsturm: Auge
 Eigenbewegung (Anthropologie)
 die – v. a. unwillkürliche – Eigenbewegung von Körperorganen, siehe Motilität
 eine Bewegung des Versicherten, die das Vorliegen eines Unfalls im Sinne des Versicherungsrechts ausschließen kann